

Giorno 1 (27 giugno) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Hubert Hurkacz [7],  Pablo Carreño Busta [16]
 Singolare femminile:  Danielle Collins [7],  Martina Trevisan [22],  Beatriz Haddad Maia [23],  Kaia Kanepi [31]

Giorno 2 (28 giugno) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:
 Singolare femminile:

Torneo di Wimbledon 2022